

Lokalizacje

Niemcy 
 Massing – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rottal-Inn
 Massing – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rottal-Inn

Osoby 
 Benjamin Massing – kameruński piłkarz